Rafael Ilyasov (1973. december 20. –) üzbég nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Üzbegisztáni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az első nemzetközi mérkőzése 2001. május 20-án, az India–Brunei Darussalam mérkőzés volt.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Nigéria rendezte a 13., a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Ravshan Ermatov asszisztenseként alkalmazta.

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága Ravshan Ermatov asszisztenseként delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. Partbírói működéseinek száma világbajnokságon: 5.

Világbajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések

Klubvilágbajnokság 
A 2009-es klubvilágbajnokság volt a 6. kiírás, melyet az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabi két stadionjában rendezték meg. Ravshan Ermatov vezette hármas tartalék bíróként volt jelen.

Források 

Üzbég labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek